Dorr Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Dorr Township du comté de McHenry dans l'Illinois.
  du comté d'Allegan dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships